L&T Mumbai Open 2017 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 125K series w sezonie 2017 z cyklu L&T Mumbai Open rozgrywany w dniach 20–26 listopada 2017 roku w Mumbaju na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 125 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2017 w tenisie ziemnym
2017
2017 w Indiach